Con il nome di San Venanzio sono celebrati:

San Venanzio martire (†250), martire a Camerino (Marche) sotto l'imperatore romano Decio, celebrato il 18 maggio;
San Venanzio di Delminium (†255), vescovo e martire in Dalmazia, celebrato il 1º aprile;
San Venanzio di Lérins (IV secolo), eremita, celebrato il 30 maggio
San Venanzio di Tours (V secolo), abate nel monastero di Tours, celebrato il 13 ottobre;
San Venanzio di Viviers (†544), vescovo di Viviers nel dipartimento dell'Ardèche (Francia), celebrato il 5 agosto;
San Venanzio di Luni (VI secolo), vescovo, celebrato il 14 ottobre
San Venanzio Fortunato (†607), vescovo di Poitiers, dipartimento di Vienne in Francia, scrittore latino e letterato, celebrato il 14 dicembre.

Pagine correlate
Venanzio

Fonti 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000
Santi, beati e testimoni